Ра́догощь — село в Комаричском районе Брянской области. Входит в состав Лопандинского сельского поселения.

Население —  человек ( год).

География 
Расположено в 10 км к северу от районного центра — Комаричей, на левом берегу реки Неруссы. Высота над уровнем моря — 138 м.

История 
Напротив современного села, на правом берегу Неруссы, к XI веку существовал укрепленный городок (позднее здесь же был построен Спасский монастырь, упоминается с 1678 года, упразднен в 1766, постройки не сохранились). В документах упоминается с 1498 года.. По преданию, уже в XVI веке здесь существовали железоделательные и оружейные мастерские. С конца XVI по XVIII век село было центром Радогощского стана Комарицкой волости. В первой половине XVII века здесь находился острожек. С 1628 года в селе упоминается деревянная Успенская церковь, в конце XVIII века заменённая на каменную. 

Первым помещиком в Радогощи был Андрей Иванович Ушаков, которому в начале XVIII века подарил здесь имение Пётр I. После смерти А. И. Ушакова в 1747 году село перешло во владение к его единственной дочери, Екатерине Андреевне, и её мужу — графу Петру Григорьевичу Чернышёву. После смерти Е. А. Чернышёвой в 1779 году владелицей села стала её дочь — Наталья Петровна Голицына (1741—1837), прототип «Пиковой дамы» А. С. Пушкина. Получив имение, Наталья Петровна принялась за его благоустройство: построила в селе новую каменную церковь, которая действует до сих пор, винокуренный и конный заводы, вотчинную контору, господский дом с садом, парком, фонтанами (сохранилась одна из привратных сторожек). Также была устроена полотняная фабрика, а позднее — больница и сиротский приют. В 1796—1797 годах жители Радогощи участвовали в крестьянском восстании, возглавленном Емельяном Михайловичем Чернодыром (восстание Чернодыра). В селе установлен памятник участникам крестьянского восстания, казненным в 1797 году.

XIX — начало XX века 
По данным 10-й ревизии 1858 года село принадлежало князю Владимиру Дмитриевичу Голицыну. В то время в Радогощи проживало 822 человека (392 мужского пола и 430 женского). В 1861—1920 годах село было административным центром Радогощской волости Севского уезда.

В 1877 году была открыта земская, а в 1893 — церковно-приходская школа. В начале XX века в Радогощи действовали спичечная и трикотажная фабрики, лесопильный завод, маслобойня, валяльные мастерские. В XVIII—XIX века — крупный центр ярмарочной торговли. Ярмарка тут проходила вплоть до революции 1917 года.

В 1897 году в селе проживало 1275 человек (649 мужского пола и 626 женского); всё население исповедовало православие.

Советское время 
Максимальное число жителей села было в 1924 году, тогда здесь проживало 2400 человек. В ходе коллективизации в селе были созданы 3 колхоза: имени 1-го Мая, «Единение» и «Новая Радогощь». В 1933 году они объединились в одну артель — «Новая Радогощь». В 1937 году в Радогощи было 600 дворов. Во время Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по август 1943 года, село находилось в зоне немецко-фашистской оккупации. 18 октября 1941 года немцы расстреляли председателя колхоза «Новая Радогощь» Никифора Герасимовича Кашеварова. В середине XX века в Радогощи действовала гидрометеостанция. До муниципальной реформы 2005 года село было центром Радогощского сельсовета, вошедшего в состав Лопандинского сельского поселения.

Население

Улицы 
В селе 3 улицы:
 Набережная
 Цветочная
 Школьная

Памятники истории и архитектуры 

Основная статья: Храм Успения Пресвятой Богородицы

В селе находится действующий храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1787 году по указанию владелицы села — княгини Натальи Петровны Голицыной. Является памятником архитектуры федерального значения.

Персоналии 
 Гирин, Дмитрий Андреевич (1921—1973) — Герой Советского Союза, жил в Радогощи в 1945—1973 годах.
 Добрынин, Гавриил Иванович (1752—1824) — писатель.
 Солнцев, Гавриил Ильич (1786—1866) — учёный, ректор Императорского Казанского университета.
 Смирнов, Семён Алексеевич (1819—1911) — врач, «отец русской бальнеологии», организатор общественной медицины в России, ученик Фёдора Ивановича Иноземцева.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Комаричского района